Ambulance ist der Titel von:
 The Ambulance, US-amerikanischer Horrorfilm von Larry Cohen (1990)
 Ambulance (2005) (Ambulancen), dänischer Actionfilm von Laurits Munch-Petersen (2005)
 Ambulance (2022), US-amerikanischer Actionfilm von Michael Bay, Remake des dänischen Films (2022)

Ambulance bezeichnet auch:
 Ambulance (Computervirus), Schadprogramm für MS-DOS

Siehe auch:
 Ambulanz